Shady Grove School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Shady Grove School (Arkansas), ID-Nr. 87002361
 Shady Grove School (Virginia), ID-Nr. 09000416